Marcel Adamczyk – ex calciatore francese
 Piotr Adamczyk – attore, attore teatrale e sceneggiatore polacco
 Waldemar Adamczyk – ex calciatore polacco